American Association – lega professionistica di baseball del XIX secolo, attiva dal 1882 al 1891
 American Association – lega professionistica di baseball del XX secolo, attiva dal 1902 al 1962 e dal 1969 al 1997
 American Association of Independent Professional Baseball –  lega professionistica di baseball fondata nel 2006